Il singolare del torneo di tennis WTA Austrian Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Anna Smashnova che ha battuto in finale Iroda Tulyaganova 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Silvia Farina Elia (secondo turno)
 Iroda Tulyaganova (finale)
 Barbara Schett (quarti di finale)
 Anna Smashnova (campionessa)

 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Iva Majoli (quarti di finale)
 Cristina Torrens Valero (quarti di finale)
 Henrieta Nagyová (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 2002